Магоме́д Сулейма́нов:
 Сулейманов, Магомед Алиевич (1976—2015) — дагестанский боевик-исламист, кадий «вилайята Дагестан».
 Сулейманов, Магомед Валибагандович (род. 1959) — врио мэра Махачкалы, председатель Народного собрания Республики Дагестан.
 Сулейманов, Магомед Мирзаевич (род. 1941) — советский и российский режиссёр.